Тумба може бити:

 Тумба (Врање), насељено место града Врања, Република Србија
 Тумба (језеро), језеро у  Демократској републици Конго,
 Тумба (Шведска), град у Шведској, велико предграђе Стокхолма.
 Стадион Тумба, фудбалски стадион у Солуну на коме игра ПАОК.